plaatsen in de Verenigde Staten
Port Clarence
Clarence (Iowa)
Clarence (Louisiana)
Clarence (Missouri)
Clarence (Pennsylvania)
Clarence Center (New York)

rivieren
Clarence (rivier), een rivier in Australië
Clarence (beek), een beek in het departement Pas-de-Calais en een zijrivier van de Leie.

televisie
Clarence (sitcom), komedieserie uit 1988
Clarence (animatieserie), tekenfilmserie uit 2014

overig
 Clarence (eiland) - een van Zuidelijke Shetlandeilanden
 Clarence (leeuw) (-1969) - leeuw die op film en tv verscheen
 Clarence (netwerk) - Belgisch-Frans inlichtingennetwerk tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Nedlloyd Clarence (schip, 1983) - containerschip